Elisabethstraße ist der Name folgender Straßen:

 Elisabethstraße (Bremen)
 Elisabethstraße (Görlitz)
 Elisabethstraße (Graz)
 Elisabethstraße (Herford), siehe Altstadt (Herford)#Elisabethstraße
 Elisabethstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabing-West
 Elisabethstraße (Neuwied)
 Elisabethstraße (Oldenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Oldenburg (Oldb) – Elisabethstraße
 Elisabethstraße (Riga) (lit: Elizabetes iela)
 Elisabethstraße (Wien)
Siehe auch:
 Elisabethenstraße
 Elizabeth Line, TOL, UK